Ле-Пюї́-ан-Веле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, адміністративний центр департаменту Верхня Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 105 км на південний схід від Клермон-Феррана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 9158 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 17331,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Культура, релігія 
Місто є одним з початкових пунктів паломницької Дороги Святого Якова на Сантьяго-де-Компостела.

Посилання 

 Офіційний сайт Ле-Пюї-ан-Веле
 Туристичне бюро муніципалітету Ле-Пюї-ан-Веле 
 Ле-Пюї-ан-Веле на сайті французького Національного інституту географії
 Ле-Пюї-ан-Веле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ле-Пюї-ан-Веле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Луара

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Верхня Луара
Світова спадщина у Франції
Верхня Луара